Konkordie steht für
 Leuenberger Konkordie, Gründungsdokument der Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa 1973
 Wittenberger Konkordie, reformatorische Übereinkunft, 1536